

Osoby o nazwisku Szczepanowski (Szczepanowska) 
 Andrzej Szczepanowski – cześnik sandomierski (1787–1793)
 Hanna Szczepanowska (ur. 1929, zm. 2017) – polska żołnierz AK oraz działaczka Szarych Szeregów
 Patrycja Szczepanowska (ur. 1979) – polska aktorka filmowa i teatralna
 Piotr Szczepanowski (ur. 1605, zm. ok. 1668) – autor opisu Krakowa, pisarz dewocyjny
 Stanisław Szczepanowski (ur. ok. 1030, zm. 1079) – polski biskup, męczennik, święty, jeden z głównych patronów Polski
 Stanisław Szczepanowski (ur. 1846, zm. 1900) – polski ekonomista, inżynier, przedsiębiorca naftowy

Geografia 
 Dąbrówka Szczepanowska – wieś w województwie małopolskim w Polsce
 Szczepanowski Grzbiet – pasmo górskie w Sudetach Środkowych

Polskie nazwiska